La pasta, en general, és una massa tova, blana i plàstica, formada amb una substància sòlida molta o polvoritzada mesclada íntimament amb aigua o algun altre líquid.
 La pasta, en gastronomia, és un producte obtingut per dessecació d'una massa no fermentada feta habitualment amb farina de blat dur i aigua.
 La pasta de full, també en gastronomia, és la que es fa amb saïm i té una estructura en fulls o llesques primes superposades.
 La pasta és un tipus d'enquadernació feta amb cartó recobert de pell, de pergamí o de vitel·la.
 La pasta, en cosmètica, és una preparació semisòlida de més consistència que la pomada pel seu alt contingut en sòlids.
 Una pasta és un pastís petit, una pasta de pastisseria, com el brioix, la canya, el croissant, l'ensaïmada, les ulleres, el xuixo, etc.
 Una variant de galetes de rebosteria són les anomenades pastes seques, dolces o salades.
 En general, el terme va associat a un complement que determina la funcionalitat de la pasta:
 La pasta de dents és massa composta de compostos sabonosos i desinfectants destinada a netejar les dents.
 La pasta de paper, o pasta de cel·lulosa, és la massa blana formada pels draps trossejats destinada a la fabricació del paper.
 La pasta d'ametlla, la pasta de gambes, la pasta de farina, la pasta de sobrassada, la pasta d'albercoc, etc.